Yevgeni Makeyev (Cherepovets, 24 de julho de 1989) é um futebolista profissional russo, meia, milita no Rostov.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1989
Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Spartak Moscovo
Futebolistas do FC Rostov
Futebolistas do PFC Sochi
Futebolistas do FC Rotor Volgograd
Jogadores da Seleção Russa de Futebol